Кутров — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кутров, Афанасий Синадинович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 10127; 26 ноября 1858.
 Кутров, Константин Синадинович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7089; 4 декабря 1843.

Топоним 
 Кутров — село в Гороховском районе Волынской области Украины.